Philippot ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Philippot, siehe Alice Rahon (1904–1987), französische Schriftstellerin und Künstlerin
 Augustin-Emmanuel Philippot (1716–1794), französischer Priester
 Florian Philippot (* 1981), französischer Politiker (FN)
 Just Philippot (* 1982), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Karine Laurent Philippot (* 1974), französische Skilangläuferin
 Karl Ludwig Philippot (1801–1859), Maler